glacis (bouwkunde), een ander woord voor afzaat, een hellende lijst of dorpel in de bouwkunde
 glacis (landvorm), een flauw stijgende helling die voorafgaat aan veel bergruggen
 Glacis (Seychellen), een district van de Seychellen
 glacis (vesting), een helling aan de buitenkant van een vesting of fort
 glaceertechniek, doorschijnende laag verf die niet dekt